Gomjenica (Gomionica) je rijeka u sjeverozapadnom dijelu BiH, desna pritoka Sane. 
 Gomjenica (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor, BiH
 Gomjenica (Teslić, BiH), naselje u općini Teslić, BiH

sh:Gomjenica